Ölbäck kan syfta på:

 Ölbäck, Estland – en by i Nuckö kommun
 Ölbäck, Gotland – ett naturreservat på Gotland